Социјалдемократија може бити:

Социјалдемократија, политички правац
Социјалдемократија (Србија)